Darwinovy ceny — Film o pojišťovácích, kteří mají na starost nejhloupější lidi.
 podobné
Darwinova cena — Darwinova cena za smrt nejhloupějším způsobem.